Caroline Espiau (ur. 29 września 1992) – francuska skoczkini narciarska,  reprezentantka U.S. Autrans, uczestniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu, mistrzostw świata juniorów w 2007 i 2008, mistrzyni Francji w skokach narciarskich z 2010.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 17 marca 2007 podczas konkursu mistrzostw świata juniorów w Tarvisio i zajęła w nim siódme miejsce. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystąpiła 12 sierpnia 2007 w Bischofsgrün, gdzie była 22. i jednocześnie zdobyła pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji PK. 

28 lutego 2008 zajęła 17. miejsce w mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem.

20 lutego 2009 w Libercu wystąpiła w konkursie mistrzostw świata w skokach narciarskich, jednak zajęła w nim 33. pozycję i nie awansowała do serii finałowej.

8 sierpnia 2009 w Bischofsgrün po raz pierwszy w karierze stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego. Przegrała wówczas tylko z Ulrike Gräßler i Bigną Windmüller. 6 marca 2010 w Zakopanem zajęła czwarte miejsce w konkursie tej samej rangi.

W kwietniu 2010 na skoczni w Prémanon zdobyła złoty medal mistrzostw Francji w skokach narciarskich.

Po zakończeniu kariery zawodniczej założyła firmę BESWEMK zajmującą się produkcją kombinezonów do skoków narciarskich.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofsgrün – 8 sierpnia 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1992